Lawrenceville (Geòrgia)
 Lawrenceville (Illinois)
 Lawrenceville (Nova Jersey)
 Lawrenceville (Ohio)
 Lawrenceville (Pennsilvània)
 Lawrenceville (Virgínia)
 Lawrenceville School, centre educatiu de Nova Jersey